Dimargaritales é uma ordem de fungos na ordem Kickxellomycotina.

Trata-se de fungos parasitas.

Zygomycota